Dole puede hacer referencia a:
Dole, nombre común del Cuon alpinus, un cánido asiático;
Dole, localidad francesa;
Dole Food Company empresa de alimentación estadounidense;
James Dole, fundador de la última;
Bob Dole (1923–2021), un político estadounidense, candidato republicano a la Presidencia en 1996;
Dole Racing, escuadra de automovilismo argentina;
Dole Whip, helado de la empresa Dole Food Company.
Dôlé, película de 1999 coproducción de Francia y Gabón.